Wingfield (Bedfordshire)
Wingfield (Suffolk)
Wingfield (Wiltshire)
Wingfield (Rotherham)
North Wingfield
South Wingfield